

Biografia

Discografia

Album 
Beauty Is A Rare Thing - 2004 (Auand Records)
Synapser - 2006 (Auand Records)
Newswok - 2014 (Auand Records)

Collegamenti esterni